Artald – święty Kościoła katolickiego, przeor, biskup;
 Antonin Artaud – francuski aktor, dramaturg, reżyser, pisarz, teoretyk teatru.